Schwanberg steht für:

 Schwanberg (Adelsgeschlecht), böhmisches Adelsgeschlecht

geographische Objekte:
 Bad Schwanberg, ehemals Schwanberg, Marktgemeinde in der Steiermark
 Schwanberg (Rödelsee), Ortsteil von Rödelsee, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schwanberg (Steigerwald), 474 m, Berg im Steigerwald, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schwanberg, deutscher Name von Krasíkov, Ortsteil von Kokašice, Okres Tachov, Tschechien
 Burg Schwan(n)berg, Burgruine in Böhmen, Tschechien, siehe Burg Švamberk

Siehe auch:
 Schwanbergerhof
 Schwaneberg
 Schwanenberg
 Schwanburg
 Schwaneburg
 Svanberg